Едді Шек (, 11 лютого 1937, Садбері — 25 липня 2020, Торонто) — колишній канадський хокеїст українського походження, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1959 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Бостон Брюїнс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Баффало Сейбрс» та «Піттсбург Пінгвінс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1962, 1963, 1964, 1967.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1962, 1963, 1964.

Особисте життя 
Шек за походженням українець.

2020 року знявся у документальній стрічці «Юкі».

Статистика

Примітки

Посилання 

 
 
 

Канадські хокеїсти
Уродженці Садбері
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Померли в Торонто